USS Dixie je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Dixie (1898) 
 USS Dixie (AD-14)

Dixie